Нуеве Милпас има више значења:

 Нуеве Милпас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нуеве Милпас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику